Pošťák vždy zvoní dvakrát může být:

 Pošťák vždy zvoní dvakrát – kniha Jamese M. Caina z roku 1934
 Pošťák vždy zvoní dvakrát – filmová verze z roku 1946
 Pošťák vždy zvoní dvakrát – filmová verze z roku 1981
 Pošťák vždy zvoní dvakrát – opera z roku 1982